Мартіна Навратілова була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, перемігши у фіналі Кріс Еверт-Ллойд з рахунком 6–4, 6–0.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Мартіна Навратілова (переможниця)
  Кріс Еверт-Ллойд (фінал)
  Пем Шрайвер (півфінал)
  Венді Тернбулл (чвертьфінал)
  Сільвія Ганіка (чвертьфінал)
  Гана Мандлікова (чвертьфінал)
  Беттіна Бюнге (півфінал)
  Кеті Ріналді (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 1983 Virginia Slims of Dallas Draw

1983
Світова чемпіонська серія Вірджинії Слімс 1983